Сан Телмо има више значења:

 Сан Телмо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Телмо (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Телмо (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Телмо (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Телмо (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику